Niemcy:
 Raesfeld – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Borken

Inne:
 Raesfeld – pałac
 Raesfeld – ród